Galič steht für:

 Galic
 Galitsch (Begriffsklärung)